Imperiile galactice reprezintă o figură de stil utilizată frecvent în domeniul științifico-fantastic mai ales în epopeile spațiale. Mulți autori au folosit ca fundal al lucrărilor lor o galaxie întreagă organizată ca un imperiu; sau au scris despre apariția sau prăbușirea unui astfel de imperiu. Capitala unui imperiu galactic este adesea o planetă-mamă sau centrală.

Imperiul Galactic se poate referi la:

Imperiul Galactic (Isaac Asimov)
Imperiul Galactic (Războiul stelelor)